Pontiolaelaps är ett släkte av spindeldjur. Pontiolaelaps ingår i familjen Digamasellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pontiolaelaps